Анаэробное окисление:

 Анаэробное окисление аммония 
 Анаэробное окисление метана